Mo steht für:

 Mo (Volk), Ethnie im heutigen Ghana
 Mo (Fluss), linker Nebenfluss des Oti in Westafrika
 Megaoctet, Megabyte, siehe Oktett (Informatik)
 Molybdän, chemisches Element

Mo ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Mo (* 1957), Hongkonger Journalistin und Politikerin
 Mo Il-hwan (* 1999), südkoreanischer Sprinter
 Mo Ji-soo (* 1969), südkoreanischer Shorttracker
 Mo Jiadie (* 2000), chinesische Hürdenläuferin
 Katharina Mo-Berge (* 1944), norwegische Skilangläuferin und Orientierungsläuferin
 Pokey Mo (* um 1967), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Sandra Mo (* 1952), deutsche Schlagersängerin, siehe Sandra Mo & Jan Gregor
 Mo Tae-bum (* 1989), südkoreanischer Eisschnellläufer
 Timothy Mo (* 1950), chinesisch-britischer Schriftsteller
 Mo Yan (* 1955), chinesischer Schriftsteller
 Mo Yingfeng (1938–1989), chinesischer Schriftsteller
 Mo Youxue (* 1996), chinesischer Sprinter

Mo ist der Künstlername bzw. Namensteil folgender Personen:
 Mo (Musiker), Günter Mokesch (* 1959), österreichischer Sänger, Komponist, Musical-Darsteller und Autor
 MØ, Karen Marie Ørsted (* 1988), dänische Singer-Songwriterin
 Gabriele Loschelder (* 1962), deutsche Malerin, DJ, Musikerin, Plattenlabel- und Clubbetreiberin sowie Künstleragentin
 Billy Mo (1923–2004), deutscher Jazz-Trompeter und Schlagersänger
 Keb’ Mo’ (eigentlich Kevin Moore; * 1951), US-amerikanischer Blues-Sänger, Gitarrist und Songschreiber
 Lil’ Mo (* 1978), US-amerikanische Sängerin
 Roy Rene (1891–1954), australischer Komiker (Duo Stiffy and Mo)

Mo. steht für:
 Montag

MO steht für:
 Mohawk Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Macau, nach dem Ländercode der ISO 3166
 Magneto Optical Disk, Datenträger
 Chemin de fer Martigny–Orsières, Eisenbahngesellschaft im Kanton Wallis, Schweiz
 Mathematik-Olympiade in Deutschland
 Městský okruh, Prager Innenring, eine Schnellstraße in Tschechien
 Milicja Obywatelska, Bürgermiliz der Volksrepublik Polen
 Missouri, US-amerikanischer Bundesstaat, als postalische Abkürzung
 Modus Operandi, Ausdruck in der Kriminalistik und Soziologie
 Molekülorbital, Eigenfunktion der Elektronen in einem Molekül, siehe Molekülorbitaltheorie
 Calm Air (IATA-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft
 Presidential Flight (IATA-Code), Fluggesellschaft für die Regierung von Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

MO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 ein Kfz-Kennzeichen in Griechenland für Samos (ohne MOI, MOO, MOY)
 ein Kfz-Kennzeichen in Großbritannien für Manchester

 Mayo/Maigh Eo, Kfz-Kennzeichen in Irland für County Mayo
 Minskaja Woblasz, Kfz-Kennzeichen in Weißrussland für die Polizei in der Minskaja Woblasz
 Moers, Kfz-Kennzeichen in Deutschland im Kreis Wesel
 Modena, Kfz-Kennzeichen in Italien für Provinz Modena
 Most, Kfz-Kennzeichen (auslaufend) in Tschechien für Okres Most

mo steht für:
 mo, als Beschriftung auf geologischen Karten gebrauchte Abkürzung für den Oberen Muschelkalk
 .mo, die Top-Level-Domain von Macao
 Machine Object, als Dateiendung
 moldauische Sprache nach ISO 639-1

Siehe auch:
 Mø
 Moo
 Mmoh
 Moh

Abkürzung